Christusorden steht für:

 Christusorden (Italien), ehemaliger Ritterorden, 1233–1261, Italien 
 Christusorden (Portugal), Ritterorden, seit 1834 portugiesischer Verdienstorden
 Christusorden (Brasilien), seit 1822 Orden und Ehrenzeichen in Brasilien 
 Christusorden (Heiliger Stuhl), Verdienstorden